Bullom peut désigner :
 les Bullom, un peuple de Sierra Leone
 le bullom, leur langue